Alicesi – abitanti di Alice Bel Colle
Alicesi – abitanti di Alice Castello
Alicesi – abitanti di Alice Superiore